«Say Amen (Saturday Night)» — сингл американской рок-группы Panic! At the Disco и первый сингл из альбома Pray for the Wicked. Он был выпущен 21 марта 2018 года. Песня заняла первое место в чарте Billboard, Alternative Songs, в июне 2018.

Релиз 
21 марта 2018 года состоялся релиз Say Amen (Saturday Night), продюсерами выступили Джейк Синклер и Аймад Роял. В тот же день был выпущен сингл (Fuck A) Silver Lining. Сингл Say Amen (Saturday Night) занял первое место в чарте Billboard, Alternative Songs, в июне 2018.

Клип 
21 марта 2018 года состоялась премьера срежиссированного Даниэлем Кампосом клипа на песню Say Amen (Saturday Night). Даниэль ранее уже работал с Брендоном Ури, солистом Panic! At The Disco. Брендон подтвердил, что этот клип служит приквелом к клипу 2013 года группы на This Is Gospel — песню из Too Weird to Live, Too Rare to Die!, четвертого студийного альбома группы — и к клипу 2015 года на Emperor's New Clothes, — песню из Death of a Bachelor, пятого студийного альбома группы. В клипе фигурирует актриса Хлоя Холмс.

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Синглы 2018 года